Hudson folyó, USA-ban
 Hudson-öböl, Kanada
 Hudson-szoros

Település

Amerikai Egyesült Államok 
 Hudson (Colorado)
 Hudson (Dél-Dakota)
 Hudson (Észak-Karolina)
 Hudson (Florida)
 Hudson (Illinois)
 Hudson (Indiana)
 Hudson (Iowa)
 Hudson (Kansas)
 Hudson (Maine)
 Hudson (Massachusetts)
 Hudson (Michigan)
 Hudson (New Hampshire)
 Hudson (New York)
 Hudson (Ohio)
 Hudson (Texas)
 Hudson (Wisconsin)
 Hudson (Wyoming)

Argentína 
 Hudson (Argentína) város Buenos Aires tartományban

Kanada 
 Hudson (Kanada)

Közlekedés 
 Hudson Motor Car Company amerikai gépkocsigyártó cég (1909–1957)
 Lockheed Hudson, bombázó és felderítő repülőgép

Vezetéknév 
 Henry Hudson (1550 k.–1611), angol tengerész
 Jennifer Hudson (1981-), amerikai énekesnő
 Kate Hudson (1979-), amerikai színésznő
 Rock Hudson (1925–1985), amerikai színész